Il singolare del Heineken Open 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Alexander era il detentore del titolo.

Danny Saltz ha battuto in finale Chip Hooper 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Chris Lewis (quarti di finale)
  Chip Hooper (finale)
  Wally Masur (secondo turno)
  John Alexander (quarti di finale)

 Brad Drewett (semifinali) 
 Russell Simpson (quarti di finale) 
 Larry Stefanki (semifinali) 
 Lloyd Bourne (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1984